Александр Мещерский:
 Мещерский, Александр Александрович (1844—?) — князь, близкий друг путешественника Н. Н. Миклухо-Маклая.
 Мещерский, Александр Васильевич (1822—1901) — князь, русский общественный деятель, поэт, мемуарист.